Jole steht für:

 Journal of Labor Economics, eine wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift

 (836) Jole, ein Asteroid des Hauptgürtels

 Joško Čagalj, Jole ist der Künstlername des kroatischen Sängers Joško Čagalj (* 1972). 

 Kurzform des Vornamens Jolanthe

Jole ist der Familienname folgender Personen:

 Terra Jole (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin